

Sciences et techniques

Informatique 
 En programmation informatique, un nombre magique peut être :
 une constante numérique ou un ensemble de caractères utilisé pour désigner un format de fichier ou un protocole ;
 une constante numérique non-nommée ou non-documentée ;
 un ensemble de valeurs ayant un sens particulier (par exemple, les GUID).

Chimie 
 Un nombre magique est un nombre d'atomes constituant préférentiellement les agrégats atomiques obtenus par condensation à l'état solide d'un corps simple à l'état gazeux.

Physique 
 En physique nucléaire, un nombre magique est un nombre de protons ou de neutrons pour lequel le noyau atomique est particulièrement stable.

Culture et société

Sports 
 Un nombre magique est une mesure pour quantifier à quel point un club est près de s'assurer une première place ou une qualification.